Grännäs kan syfta på:
 Grännäs, Valdemarsviks kommun
 Grännäs – föråldrat svenskt namn på en by i Vederlax kommun, Södra Finlands län, se Rännänen
 Grännäs, Borgå – en by i Borgå landskommun, Nyland
 Grännäs, Sjundeå – en by i Sjundeå kommun, Nyland
 Grännäs, Pojo – en by i Pojo kommun, Nyland
 Grännäs, Nagu – en by i Nagu kommun, Västra Finlands län